Kabinett Luther bezeichnet folgende Regierungen des Deutschen Reichs unter Hans Luther:
Kabinett Luther I (1925–1926)
Kabinett Luther II (1926)